San Miguel County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 San Miguel County (Colorado) – okres státu Colorado
 San Miguel County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko